A Monster High 2022-től vetített amerikai televíziós 3D-s számítógépes animációs vígjátéksorozat, amit Shea Fontana alkotott, a Monster High franchise alapján.

A sorozatot Amerikában 2022. október 6-án a Nickelodeon, míg Magyarországon a Nickelodeon 2023. április 1-én mutatja be.

2022. november 17-én a Nickelodeon megújította a sorozatot egy 20 epizódos második évaddal.

Ismertető 
A sorozat Frankie Stein, Draculaura és Clawdeen Wolf, valamint más híres mitikus szörnyek gyermekei életét követi nyomon a Monster High-ba.

Szereplők

Magyar változat 
 Magyar szöveg: Lai Gábor
 Szinkronrendező: Gaál Erika 

A szinkront a Labor Film Szinkronstúdió készítette.

Epizódok

A sorozat készítése 
2021. február 23-án a Mattel a televíziós részlegén keresztül bejelentette a Monster High márka második visszatérését, új tartalmakat és termékeket ígérve a következő évre, beleértve egy 26 epizódból álló animációs tévésorozatot és egy élőszereplős filmet.

Jegyzetek

További információk 

2022-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Fantasy televíziós sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
A Nickelodeon saját gyártású műsorai